tyv – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua tuvana